Troppbach ist ein Gewässername:

 Troppbach (Hirtenbach), rechter Oberlauf des Hirtenbachs (zum Trubbach, zur Wiesent) bis Kunreuth, Landkreis Forchheim, Bayern
 Troppbach (Iff), rechter Zufluss der Iff (zum Breitbach) gegenüber der Rothmühle von Markt Ippesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Truppach